Splitt steht für:

 Bruchstein natürlicher Herkunft in Korngrößen von 2 bis 32 mm 
 künstlich gebrochene Mineralstoffe in Korngrößen von 2 bis 32 mm, siehe Gesteinskörnung
 Rollsplitt, lose auf der Fahrbahnunterlage liegend
 Dachsplitt, Holzschindeln zur Dachabdichtung bei einfacher Dachdeckung, siehe Spließ

Splitt ist der Familienname folgender Personen:
 Katrin Splitt (* 1977), deutsche Rudersportlerin
 Maria Splitt (* 1957), liechtensteinische Leichtathletin
 Rainer Splitt (* 1963), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Split (Begriffsklärung)